Wish Gone Amiss (br: Pedido ao Avesso) é o segundo DVD da série Encontro das Estrelas, da Disney. O primeiro foi As Aventuras de Raven, Zac e Cody e Hannah Montana).

Diferentemente do anterior, Wish Gone Amiss não reune os personagens, mas mostra histórias em comum entre os mesmos, após a passagem de uma estrela cadente. Os personagens fazem pedidos, porém não saem como o esperado.

Séries
Zack e Cody: Gêmeos em Ação
Cory na Casa Branca
Hannah Montana

DVD
A DVD do especial saiu em Dezembro de 2009 no Brasil e nos EUA, quatro meses após sua estreia.Já em Portugal, o DVD saiu apenas em Janeiro de 2010.No Brasil, o DVD saiu como Pedido ao Avesso e foi um sucesso de vendas, no Natal e no Ano Novo.

Walt Disney